Quilling ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Quilling (1867–1912), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Fritz Quilling (1867–1927), deutscher Provinzialrömischer Archäologe
 Lieselotte Quilling (1921–1997), deutsche Schauspielerin
 Oliver Quilling (* 1965), deutscher Politiker (CDU); seit 2010 Landrat des Kreises Offenbach